Vaccaro är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andrea Vaccaro
 Brenda Vaccaro
 Domenico Antonio Vaccaro
 Lorenzo Vaccaro

Italienska efternamn